Села в Україні:
 Кардашівка — Полтавська область, Диканський район
 Кардашівка — Сумська область, Охтирський район
 Кардашівка — Сумська область, Сумський район